La saison 1971-1972 du Championnat de Grèce de football était la  de la première division grecque.

C'est l'Olympiakos Nicosie, champion de Chypre 1970-1971 qui participe cette saison à l'Alpha Ethniki, à la suite de la relégation sportive de l'AEK Larnaca la saison précédente. 

Lors de cette saison, l'AEK Athènes a tenté de conserver son titre de champion de Grèce face aux dix-sept meilleurs clubs grecs et chypriote lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année. Les dix-huit clubs participants au championnat ont été confrontés à deux reprises aux dix-sept autres.

À l'issue de la saison, c'est le Panathinaikos qui termine en tête du championnat et qui obtient son  de champion de Grèce.

Qualifications en Coupe d'Europe 

À l'issue de la saison, le club champion se qualifie pour la Coupe d'Europe des clubs champions 1972-73. Le vainqueur de la Coupe de Grèce est quant à lui qualifié pour la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1972-73. Enfin, les clubs classés  et  à l'issue de la saison se qualifient pour la Coupe UEFA 1972-1973 (Si le vainqueur de la Coupe finit à une de ces 2 places, c'est le club classé  qui se qualifie pour cette compétition).

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 2 points
 Défaite : 1 point
 Forfait ou abandon du match : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

 L'Olympiakos Nicosie a reçu une pénalité d'un point.

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Grèce de football

Liens externes 
  Site officiel de la Fédération grecque de football
  RSSSF

Championnat de Grèce de football
Grèce
Grèce
1971 en Grèce
1972 en Grèce